Manuel del Pópulo Vicente Rodríguez (Manuel García padre), tenore spagnolo
Manuel Patricio Rodríguez García (Manuel García figlio), insegnante di canto spagnolo, figlio del precedente
Manuel García Gil, cardinale spagnolo
Manuel García Prieto, politico spagnolo
Manuel García, calciatore argentino
Manuel Pablo García, calciatore argentino
Manuel García, cantante cileno